Великий Полюхів
 Малий Полюхів